Gartside ist der Familienname folgender Personen:

 Nicholas Gartside (* 1975), britischer Manager
 Phil Gartside (1952–2016), britischer Fußballmanager